Das WTA Championships 1993 (auch als Virginia Slims Championships bekannt) war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen im Madison Square Garden in New York City. Es war Teil der WTA Tour 1993 und fand vom 15. bis 21. November 1993 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Arantxa Sánchez Vicario mit 6:1, 6:4, 3:6 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Gigi Fernández / Natallja Swerawa mit 6:3 und 7:5 gegen Larisa Neiland / Jana Novotná.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1993
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan